Kings canyon est le nom d'un parc national :
 aux États-Unis, en Californie : le Parc national de Sequoia & Kings Canyon ;
 en Australie, dans le Territoire du Nord : le Kings Canyon.